Rosny ist der Name

 mehrerer Orte und Verwaltungsgebiete:
 Rosny-sous-Bois in Frankreich, im Département Seine-Saint-Denis
 Rosny-sur-Seine in Frankreich, im Département Yvelines bei Mantes-la-Jolie
 Kanton Rosny-sous-Bois im französischen Département Seine-Saint-Denis

 mehrerer Personen:
 der Gebrüder Boex, als Schriftsteller bekannt unter den Pseudonymen J.-H. Rosny bzw. J.-H. Rosny aîné und J.-H. Rosny Jeune
 Léon de Rosny (1837–1914), Professor für orientalische Sprachen